Склад збірної Хорватії на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 2004
Хорватія 2004